Jeskovo (Koersk) – dorp in de Russische oblast Koersk
 Jeskovo (district Demidovski) – dorp in de Russische oblast Smolensk
 Jeskovo (district Doechovsjtsjinski) – dorp in de Russische oblast Smolensk
 Jeskovo (district Kardymovski) – dorp in de Russische oblast Smolensk
 Jeskovo (district Tjomkinski) – dorp in de Russische oblast Smolensk
 Jeskovo (Tambov) – dorp in de Russische oblast Tambov
 Jeskovo (Toela) – dorp in de Russische oblast Toela
 Jeskovo (Vologda) – dorp in de Russische oblast Vologda